Сан Мигел Чималапа има више значења:

 Сан Мигел Чималапа (Ел Еспинал), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Општина Сан Мигел Чималапа (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Мигел Чималапа (Сан Мигел Чималапа, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику